Aris BC, grčki košarkaški klub iz Soluna
Aris Solun (vaterpolo), grčki vaterpolski klub iz Soluna